Běh na 800 metrů žen na Mistrovství světa v atletice 2017 probíhal 10. (rozběhy), 11. (semifinále) a 13. srpna (finále). Zvítězila Jihoafričanka Caster Semenyaová.

Rozběhy

Rozběh 1

Rozběh 2

Rozběh 3

Rozběh 4

Rozběh 5

Rozběh 6

Semifinále

Semifinále 1

Semifinále 2

Semifinále 3

Finále

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Běh na 800 metrů žen na oficiálních stránkách IAAF

Ženy 800 metrů
Běh na 800 m